Bornhaupt ist der Familienname von:
 Kurt Joachim von Bornhaupt  (1928–2009), deutscher Jurist und Bundesrichter
 Theodor Bornhaupt (1842–1905), lettisch-russischer Mediziner